Шумный — топоним в России:
 Шумный — ручей на полуострове Камчатка.
 Шумный — посёлок в Усть-Большерецком районе Камчатской области.
 Шумный — село в Чугуевском районе Приморского края, с 2005 по 2011 Шумное.
 Шумный — посёлок в Вяземском районе Хабаровского края.

Фамилия 
 Шумный, Владимир Константинович (род. 1934) — академик РАН, директор Института цитологии и генетики СО РАН.

Примечания

См. также 
 Шумная
 Шумное